Лаборсиља има више значења:

 Лаборсиља (Сичу), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лаборсиља (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лаборсиља (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику